Барбі Клаус (1913—1991) — німецький нацистський військовий злочинець часів Другої світової війни.
 Вацлав Клаус (* 1941) — президент Чехії (2003—2013).
 Ганс-Йоахім Клаус (1918 — ?) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Георг Клаус (1912—1974) — німецький філософ, кібернетик та шахіст.
 Гюго Клаус (1929—2008) — бельгійський нідерландськомовний поет, прозаїк, драматург, режисер театру і кіно.
 Еміль Клаус (1849—1924) — бельгійський художник.
 Ізабель Клаус (* 1978) — німецька лижниця.
 Йозеф Клаус (1910—2001) — федеральний канцлер Австрії (1964—1970).
 Карл-Ернст Клаус (1796—1864) — російський хімік, ботанік та фармацевт, відомий своїм відкриттям рутенію.
 Карл Фрідріх Вільгельм Клаус (1835—1899) — німецький зоолог.
 Людвіг Фердінанд Клаус (1892—1974) — німецький психолог й теоретик.
 Клаус Олег Робертович (1972—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Інше 
 Клаус — громада в окрузі Фельдкірх (Форарльберг, Австрія)
 Клаус — мультфільм 2019 року